Чень Ліцзюнь (,  8 лютого 1993) — китайський важкоатлет, олімпійський чемпіон 2020 року, чотириразовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Азії.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Китайські важкоатлети
Китайські чемпіони світу
Китайські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Чемпіони світу з важкої атлетики
Чемпіони Азії з важкої атлетики
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020